Трка на 400 метара са препонама за жене на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржана је 29., 30. и 1. септембра на стадиону у Тегу.

У конкуренцији за медаљу биле су Калис Спенсер која је имала набрже време у 2011. и водећа у дотадашњем делу Дијамантске лиге, њена земљакиња Мелејн Вокер (актуелна светска и олимпијска победница), затим другопласирана са Светског првенства 2009. Лашинда Димас. Чешка атлетичарка Зузана Хејнова био други најбржа у овогодишњој сезони Дијамантске лиге и све три првопласиране са Европског првенства 2010. — Наталија Антјух, Вања Стамболова и Пери Шејкс Дрејтон.

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у овој дисциплини пре почетка Светског првенства 2011. године.

Најбољи резултати у 2011. години 
Десет најбољих атлетичарки у трци на 400 метара са препонама 2011. године пре првенства (14. августа 2011), имале су следећи пласман.

Квалификационе норме

Сатница 

Сатница је по локалном корејском времену.

Краћи преглед такмичења 
Сви фаворити изузев Пери Шејкс Дрејтон пласирали су се за финалну трку. Од старта финалну трку је повела Лашинда Димас у трећој стази и одма се ослободила Зузане Хејнове која је трчала у 4. стази. Постепено су заостале Мелејн Вокер и Наталија Антјух. Најдуже је водећу угрожавала Калис Спенсер, али је у финишу посустала и пала на четврто место. Победила је Лашинда Димас са новим рекордом светских првенстава и националним рекордом САД.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало 38 такмичарки подељених у пет група. За полуфинале се се квалификовале по 4 прве из сваке групе (КВ) и још 4 по постигнутом резултату (кв).

Полуфинале 
Поуфиналисткиње су биле подељене у три групе, за финале су се квалификовале по две првопласиране из сваке полуфиналне групе (КВ) и 2 по резултату (кв)

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 400 метара са препонама на СП 2011. на службеној страници ИААФ-а.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном